Jean-Jacques Rioult, conservateur du patrimoine français
 Louis-Édouard Rioult ( - ), peintre français